Kugler er et tysk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Bernhard von Kugler (1837–1890), tysk historiker
 Franz Theodor Kugler (1808–1858), tysk kunsthistoriker
 Franz Xaver Kugler (1862–1929), tysk astronom og assyriolog

Efternavne